Time Capsule () — однодисковый NAS начального уровня, совмещённый с беспроводным роутером (AirPort Extreme) и выпускавшийся под брендом Apple с 2008 по 2018 год.

Time Capsule позволяет осуществлять беспроводное резервное копирование (зеркалирование) и защищает данные, хранящиеся на настольном компьютере, ноутбуке (Windows\Mac OS) или на iPhone. Устройство поддерживает программу Time Machine, входящую в Mac OS X, поэтому для настройки автоматического беспроводного резервного копирования данных со всех домашних компьютеров Mac на одно устройство Time Capsule достаточно нескольких нажатий мышью.

Так же как и устройства AirPort Extreme и AirPort Express, обещает высокую скорость проводного и Wi-Fi-соединения, высокую стабильность работы без перезагрузок, лёгкую настройку.

Хронология событий 
 2008, 15 января — анонс Time Capsule в Сан-Франциско на выставке Macworld Expo вместе с прошивкой 1.1.3 для iPhone.
 2008, 29 февраля — начало продаж Time Capsule (первое поколение). Номера моделей: MB276LL/A и MB277LL/A — 500 ГБ и 1 ТБ.
 2009, 03 марта — обновление Time Capsule (второе поколение: первая часть) Анонс двух-диапазонных моделей с гостевым входом: MB764LL/A и MB765LL/A — 500 ГБ и 1 ТБ.
 2009, 30 июля — обновление Time Capsule (второе поколение: вторая часть). Анонс модели с HDD 2 Тбайт (500.00$). 1 Тбайт модель подешевела и теперь её цена составляет 299.00$. Номера моделей: MB765LL/A (сохранился с прошлого поколения) и MB996LL/A — 1 ТБ и 2 ТБ.
 2010, 31 марта — обновление Time Capsule (третье поколение). Анонс двух-диапазонных моделей c использованием усовершенствованных антенн, позволяющих в полтора раза повысить производительность и увеличить на 25 % радиус действия базовой станции — добиться этого удалось благодаря переходу на конфигурацию 3×3 MIMO. Номера моделей: MC343LL/A и MC344LL/A — 1 ТБ и 2 ТБ.
 2011, 21 июня — обновление Time Capsule (четвёртое поколение). Улучшена мощность сигнала почти в два раза (аналогично обновлению Airport Extreme) Номера моделей: MD032LL/A и MD033LL/A (2 ТБ и 3 ТБ)
 2013, 10 июня — обновление Time Capsule (пятое поколение, модель A1470, 2 и 3 ТБ). Полный редизайн конструкции. В этом поколении внутри корпуса установлены шесть антенн, по три на каждый диапазон. Поддержка стандарта 802.11ac. Цена за 3 TB модель снижена с 499,00$ до 399,00$.

Конструкция 
Физически Time Capsule представляет собой точку доступа Apple Airport Extreme с  одним 3,5" SATA жёстким диском внутри. В ранних моделях AirPort Extreme использовалась отличная от Time Capsule плата, в модели AirPort Extreme 2013 года использовалась общая с Time Capsule основа, но разъём SATA не распаивался. 

Устройство можно без проводов подключать к ноутбуку или настольному компьютеру по Wi-Fi, чтобы осуществлять резервное копирование, либо по кабелю Ethernet для большей скорости и стабильности передачи.

Беспроводной модуль Time Capsule работает с поддержкой нескольких входов и выходов — чтобы обеспечить максимальную скорость и зону действия, устройство оснащено несколькими антеннами (технология MIMO). Скорость передачи по спецификации IEEE 802.11n до пяти раз превосходила протокол 2003 года 802.11g, а зона действия была до двух раз шире, чем у беспроводного стандарта 802.11g, и обычно охватывала всю квартиру, классную комнату или небольшой офис.

Time Capsule отлично взаимодействует с AirPort Express или AirPort Extreme, например для беспроводной потоковой передачи музыки.

Особенности 
Apple производит Time Capsule, учитывая специфику сетей того региона, в который она будет отгружаться. Для различных стран сетка частот в диапазонах 2,4 и 5 ГГц имеет свои особенности по числу разрешённых каналов, в которых может работать Wi-Fi передатчик. При настройке Time Capsule с помощью AirPort-утилиты такие параметры как «страна» и «каналы диапазонов» 2.4 и/или 5 ГГц могут быть выбраны и установлены пользователем автоматически или вручную. Ниже приведены примеры, показывающие различие конфигураций Time Capsule для разных стран:

США 
 Time Capsule (G1) 1 ТБ (обозначение: MB277LL/A)
 Страны: Бразилия, Канада, Колумбия, Мексика, Перу, Пуэрто-Рико, США, Венесуэла
 Диапазон 2,4 ГГц: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 каналы
 Диапазон 5 ГГц: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161 каналы

Таиланд 

 Time Capsule (G3) 2 ТБ (обозначение: MС344)
 Страны: Бангладеш, Чили, Китай, Южная Корея, Непал, Пакистан, Тайвань, Таиланд
 Диапазон 2,4 ГГц: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 каналы
 Диапазон 5 ГГц: 149, 153, 157, 161 каналы

Россия 
 Time Capsule (G5) 3 ТБ (обозначение: ME182RU/A)
 Страны: Азербайджан, Беларусь, Египет, Израиль, Казахстан, Кувейт, Марокко, Россия, Украина
 Диапазон 2,4 ГГц: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 каналы
 Диапазон 5 ГГц: 36, 40, 44, 48 каналы

Технические характеристики 

 Фирменное имя: «M52, Wilma»
 Поддержка платформ: Mac, PC, iOS, Apple TV.
 Номер модели:
 G1 — первые модели (анонс: январь 2008): 
 с HDD 500 Гбайт — А1254 (Part no: MB276)
 с HDD 1 Тбайт — А1254 (Part no: MB277)
 G2 — двух-диапазонные модели с гостевым входом: 
 с HDD 500 Гбайт — А1302 (Part no: MB764) (анонс: март 2009)
 с HDD 1 Тбайт — А1302 (Part no: MB765) (анонс: март 2009)
 с HDD 2 Тбайт — А1302 (Part no: MB996) (анонс: июль 2009)
 G3 — двух-диапазонные модели с гостевым входом (анонс: октябрь 2009): 
 с HDD 1 Tбайт — А1355 (Part no: MC343)
 с HDD] 2 Tбайт — А1355 (Part no: MC344)
 G4 — двух-диапазонные модели с гостевым входом (анонс: июнь 2011): 
 с HDD 2 Tбайт — А1409 (Part no: MD032)
 с HDD 3 Tбайт — А1409 (Part no: MD033)
 G5 — двух-диапазонные модели с гостевым входом (анонс: июнь 2013): 
 с HDD 2 Tбайт — А1470 (Part no: ME177)
 с HDD 3 Tбайт — А1470 (Part no: ME182)
 Работа в диапазонах:
 2.4 ГГц — для устройств, поддерживающих протоколы 802.11b, 802.11g, 802.11n
 5 ГГц — для устройств, поддерживающих протоколы 802.11a, 802.11n, 802.11ac
 Выходная мощность:
 G1-G4: 20 dBm (номинал)
 G5: 32.5 dBm (зависит от страны)
 Поддержка стандартов Wi-Fi:
 G1-G4: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
 G5: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
 Поддержка технологии WDS
 Максимальная нагрузка: 50 локальных пользователей
 Скорость передачи информации в среде Wi-Fi:
G1,G2: до 600/300 Mbps (теоретическая), 11 — 200 Mbps — реальная, для стандарта 802.11n, MIMO 2x2
G3,G4: до 600/450 Mbps (теоретическая), 11 — 300 Mbps — реальная, для стандарта 802.11n, MIMO 3x3
 G5: до 1.3 Gbps (теоретическая), — для стандарта 802.11ac
 Порты:
 WAN — один порт, 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet
 LAN — три порта, 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet
 USB — один USB-2.0 порт, для подключения принтера или дополнительного винчестера
 Поддерживаемые протоколы: NAT, DHCP, PPPoE, транзитная пересылка VPN (в режиме Passthrough для IPSec, PPTP, L2TP), DNS Proxy, SNMP, IPv6 (туннели 6-в-4 и ручная настройка туннелей)
 Безопасность:
 Защищённый доступ по протоколу Wi-Fi (WPA/WPA2)
 Безопасность беспроводного доступа (WEP) с возможностью настройки 40-разрядного и 128-разрядного шифрования
 Фильтрация MAC-адресов
 Межсетевой экран NAT
 Поддержка аутентификации RADIUS
 802.1X, PEAP, LEAP, TTLS, TLS, FAST
 Контроль доступа на основе времени
 Напряжение питания: ~ 100 — 240 в, 50…60 Гц
 Потребляемая мощность: 34 вт
 Габаритные размеры:
 G1-G4: 197 x 197 x 36.3 мм
 G5: 98 x 98 x 168 мм
 Масса:
 G1-G4: 1.587 кг
 G5: 1.48 кг

Сравнительная таблица

Системные требования 
 Для резервного копирования Time Machine необходима Mac OS X Leopard 10.5.2 или более поздней версии.
 Для настройки Time Capsule в среде Mac OS X, Windows XP или Windows Vista необходима программа AirPort-Утилита v. 5.3 или выше.
 Для беспроводного доступа компьютер Macintosh должен быть оснащён платой AirPort Card или AirPort Extreme Card.
 Для поддержки WPA2 с Mac Pro в последнем необходимо установить плату AirPort Extreme Card.

Критика, проблемы 
В июле 2010 года Apple признала проблему неожиданного отключения и «умирания» некоторых экземпляров Time Capslule с серийными номерами XX807XXXXXX — XX814XXXXXX, выпущенных с февраля по июнь 2008 года. Эти экземпляры Time Capsule «умирали» примерно после 18 месяцев работы.

Сообществом пользователей даже был создан специальный мемориальный сайт для сбора статистики «умерших» экземпляров Time Capsule — который прекратил сбор статистики после регистрации 2500 случаев прекращения работы Time Capsule.

Интересным фактом для модели G5, как и для AirPort Extreme 6G, на котором она основана (сертифицированной в России) оказалось то, что эта модель на самом деле не в полной мере поддерживают протокол 802.11ac. Также это касается и моделей Time Capsule G5, реализуемых в следующих странах: Украина, Марокко, Кувейт, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Египет.

Галерея

Ссылки 
 Time Capsule на сайте Apple (рус.яз.)
 Технические характеристики (рус.яз.)
 15.01.2008 :: Lenta.ru :: Стив Джобс создал капсулу времени
 03.03.2008 :: DeepApple.com :: По материалам иностранной печати: Первые впечатления от Time Capsule
 23.05.2012 :: apploidnews.com :: Apple Time Capsule G4: Обзор уникальной backup-системы
 19.08.2013 :: iphones.ru :: Обзор и тестирование AirPort Time Capsule 2013 года
 28.10.2013 :: zoom.cnews.ru :: Обзор моноблока Apple iMac 2013 и Time Capsule 2013: что нужно знать о новых «маках»?
 05.03.2014 :: ixbt.com :: Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Apple AirPort Extreme шестого поколения с поддержкой 802.11ac
 27.06.2014 :: :: Что выбрать: Time Capsule, AirPort Extreme или AirPort Express?

Примечания 

Оборудование Apple Inc.
Беспроводное оборудование
Маршрутизаторы
Wi-Fi